Døstrup Sogn henviser til flere artikler:
 Døstrup Sogn (Mariagerfjord Kommune) – et sogn i Mariagerfjord Kommune og i Hobro-Purhus Provsti
 Døstrup Sogn (Tønder Kommune) – et sogn i Tønder Kommune og i Tønder Provsti